Oleg Konstantinovič Antonov (1906-1984) – ingegnere sovietico, capo dell'OKB Antonov
Oleg Viktorovič Antonov (1970) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista russo
Oleg Antonov (1988) – pallavolista russo naturalizzato italiano